Blackpool, een unitaire autoriteit in Engeland
 Blackpool FC, een Engelse voetbalclub uit Blackpool
 Blackpool (televisieserie), een Britse televisieserie van de BBC
 Pleasure Beach Blackpool, een attractiepark in Blackpool, Lancashire, Engeland
 Blackpool Tramway, een trambedrijf in het Verenigd Koninkrijk